Кристалия ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гран-Могол. Население составляет 6012 человека на 2006 год. Занимает площадь 840,673 км². Плотность населения — 7,2 чел./км².

История 
Город основан 1 марта 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 12.902.120,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.218,77 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,647 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс